Ме́ндеш () — португальське прізвище.

Відомі носії:

 Жозе Мендеш Кабесадаш (1883 — 1965) — португальський адмірал.
 Жуліо Сезар Мендеш Морейра (1983) — бразильський футболіст.
 Раймунду Тейшейра Мендеш (1855 — 1927) — бразильський філософ і математик.
 Тьягу Мендеш (1981) — португальський футболіст.

Див. також 
 Мендес

Португальські прізвища